El Castillo Monte Líbano (en árabe: قلعة جبل لبنان ), también conocido como Castillo de las Águilas de los Cedros. Es un monumento arquitectónico construido en el año 1973. Es un  templo del entendimiento que simboliza la educación para la libertad y la paz, conceptos primordiales para su creador el Dr. Farid Kanaan Mattar. Monumento totalmente ecológico ya que fue construida únicamente con rocas

Ubicación 

Localizado en Caracas - Venezuela, Municipio Baruta, en la urbanización Colinas de Bello Monte; frente al instituto de la UCV. Este castillo le brinda un toque de antigüedad a esta montaña. Convenientemente ubicado en el centro geográfico de Caracas, mas no está en el centro histórico de la ciudad.

Esta urbanización es de carácter residencial y comercial, eminentemente de un estrato medio-alto asentada en una topografía montañosa, siendo ejemplo de urbanismo paisajístico en la ciudad de Caracas.

Descripción 
Es monumento que hace homenaje a la cultura del reciclaje y la conservación del ambiente. Se encuentra en proceso de construcción desde el año 1973; su proceso jamás concluirá porque representa el desarrollo y la evolución del pensamiento del hombre. Tiene siete columnas sobre las cuales se posan unas águilas de bronce, las cuales representan al ser humano, el amor,  la libertad,  la evolución,  la religión, la paz y la perfección..  En la parte principal del castillo se puede observar una imagen en la que se engloban las 4 religiones más importantes del mundo y cada águila ubicada en su estructura representa las cosas que el ser humano debe comprender para lograr una mejor vida y convivencia con los demás.

Este lugar te invita a admirar la belleza plasmada en piedras, en una gran estructura que te hará reflexionar...                                                                                                                                                                                   Las visitas normalmente son guiadas, pero lo mejor de este castillo se divisa desde su parte externa.

Farid Kanaan Mattar 

A principios del siglo XX tras el luto y la devastación que provocaron las guerras sucesivas en la región libanesa, la familia Mattar radicada en Tannurin - Monte Líbano, se ven en la obligación de emigrar a Venezuela. Don Pedro Jose Mattar (1875-1949) hijo de Youssef Mattar, realiza su llegada en Puerto Cabello- Venezuela en el año 1906 para finalmente establecerse en la localidad de Carora- Estado Lara; seguido en el año 1936 Don Pedro Mattar (Hijo de Antanios Mattar, Bou Amin ) y su esposa Elmaz de Mattar tíos paternos de Farid Mattar.

Don Farid Kanaan Mattar Matta fue un libanés nacido el 13 de junio de 1928 en la ciudad de Laklouk - Tannurin. Hijo de Kanaan Akel Mattar y Amaly Matta. Su padre se hizo leyenda por su generosidad, su belleza física, su arte para cantar y bailar y su fama de ser el mejor jinete del lugar. El hogar de los Mattar en Líbano era típico montañés, giraba en torno a los cultivos de trigo y granos en general, algo de maíz, papas, almendras, nueces, y nogales, árboles frutales como manzanos, perales, ciruelos, cerezos, vides e higueras, combinados con el pastoreo de cabras, vacas lecheras y ovejos. 

Tras invitación de sus tíos paternos viaja a Venezuela en el año 1953 y en las lomas de Colinas de Bello Monte, comenzó en 1963 a construir el monumento, obra única en su estilo, ecológica en sí misma un enorme símbolo a la educación para la libertad y para la tolerancia entre los pueblos y credos del mundo.

Fue Presidente de la Fundación Internacional Planeta Libre, abogado, egresado de la Universidad Central de Venezuela con Doctorado en Derecho, escritor y poeta, 12 títulos publicados relacionados con la Paz, la Libertad y la Tolerancia Religiosa.

En el año 1975 funda un movimiento intelectual denominado "Águilas de los Cedros", con un objetivo ecuménico y universal, creando así un espacio compartido a sus ideales y posteriormente en 1995, constituye la Fundación Internacional Planeta Libre, tribuna desde donde lidera su sueño de educar para la libertad a través de la Cátedra UNESCO-UCV “Hacia una Cultura de Paz”.

Farid Mattar fue un mensajero de la paz universal, a través de siete publicaciones devenidas  comunicado  de sus ideales de paz y libertad. Con estas publicaciones el Dr. Mattar reveló su objetivo de alcanzar la paz, pues siempre consideró que la paz y la libertad deben ser compañeras del ser humano en su camino de perfección. 

Fallece en Caracas-Venezuela el 23 de agosto de 2000.

Referencias 

Edificios y estructuras de Caracas
Castillos de Venezuela
Arquitectura de Venezuela de los años 1970